Wallaroo peut désigner :
 un marsupial de taille moyenne :
 le Wallaroo noir, Macropus bernardus ;
 le Wallaroo ou Wallaroo de l'Est, Macropus robustus. 
 une ville d'Australie-Méridionale ;
 un ancien modèle de cyclomoteur vendu par Honda ;
 le nom d'une Équipe d'Australie de rugby à XV féminin.